BKK Melitta ist Namensbestandteil von:

 BKK Melitta Plus, ehemalige deutsche Krankenkasse

 BKK Melitta HMR, 2022 gegründete deutsche Krankenkasse